Suzanne est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Suzanne est un prénom féminin français.

Étymologie
Le prénom Suzanne apparaît dans le Tanakh sous la forme de שושנה (hébreu Shoshannah ou šōšânna). Le terme hébreu  שושן, shoshan ou shoushan désigne la fleur de lys ou parfois par extension la rose, correspondant donc en ce sens à nos prénoms féminins Liliane ou Rose. Certains voient l'origine du prénom dans l'appellation Shoushan — soit chaldéenne, soit persane — de la ville mésopotamienne de Suse : en persan, Suse se dit شوش, (Shoush). L'équivalent arabe est Sawsan (Saoussan). Il est probable que le terme dérive de l'égyptien ancien, sšn qui désigne le lotus ou plus précisément le nénuphar bleu, apparenté dans d'autres langues anciennes au lys pour leur aspect similaire (ce qui se retrouve de nos jours avec les termes anglais « water lily », « sacred blue lily », « egyptian lily » et en français « lys des étangs »).

Personnage biblique 
 Suzanne, femme accusée faussement d'adultère par deux hommes dans le Livre de Daniel, au chapitre Suzanne et les Vieillards.

 Suzanne (ou Susanne, selon la traduction), disciple et suivante de Jésus, compagne des apôtres (Luc 8:3).

Saintes chrétiennes 
Voir .

Personnalités portant ce prénom
 
 Suzanne Lilar
 Suzanne Collins
 Suzanne Vega
 Suzanne Valadon
 Suzanne Flon

Patronyme 

 Alfred Suzanne (1839-1916), chef cuisinier français ;
 Jacques Suzanne (1880-1967), peintre, artiste, pianiste, acteur et explorateur français.

Art et culture

Littérature
 Sœur Sainte-Suzanne personnage principal de La Religieuse de Diderot. 
 Suzanne et le Pacifique est un roman de Jean Giraudoux.
 Un barrage contre le Pacifique est un roman de Marguerite Duras dans lequel le personnage de Suzanne, jeune fille de 17 ans est inspiré de l'existence de l'auteure. Une scène est inspirée de l'histoire biblique de Suzanne au bain.

Peinture
 Suzanne et les vieillards ou Suzanne et les deux vieillards, ou encore Suzanne au bain, est un épisode d'un chapitre apocryphe du Livre de Daniel souvent représenté en peinture depuis le . Par exemple, Suzanne et les deux vieillards est un tableau d'Emmanuel Blanche.

Chanson
 Suzanne, chanson écrite par Leonard Cohen, basée sur son poème Suzanne Takes You Down.
 Suzanne, chanson du groupe néerlandais VOF de Kunst, sortie en 1983.

Cinéma 
 .
 Suzanne et les Vieillards est un film français de Henri Fescourt  sorti en 1912.
 Suzanna, film de F. Richard Jones produit par Mack Sennett et sorti en 1923
 Suzanne, professeur de flirt est un film français de René Hervil et Louis Mercanton sorti en 1916.

Toponymes 

 Suzanne, commune française des Ardennes ;
 Suzanne, commune française de la Somme ;

 Château de Suzanne à Suzanne (Somme) ;
 Sainte-Suzanne, village et château médiéval (Mayenne).

Divers
 Suzanne : la lettre S de l'alphabet radio français.
 Suzanne : Un modèle 3D en forme de singe connu sous Blender.
 Suzanne, une chaloupe à vapeur.
 Suzannecourt.

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom féminin